Storvatnet () ist der Name von mehreren von Seen in Norwegen und kann sich beziehen auf:

 Storvatnet (Åfjord)
 Storvatnet (Ballangen)
 Storvatnet (Bykle)
 Storvatnet (Fjord)
 Storvatnet (Gildeskål)
 Storvatnet (Harstad)
 Storvatnet (Indre Fosen)
 Storvatnet (Kvalsund)
 Storvatnet (Leirfjord)
 Storvatnet (Namsos)
 Storvatnet (Narvik)
 Storvatnet (Nesna)
 Storvatnet (Nordkapp)
 Storvatnet (Nærøysund)
 Storvatnet (Orkland)
 Storvatnet (Senja)
 Storvatnet (Steigen)
 Storvatnet (Talvik)
 Storvatnet (Tingvoll)
 Storvatnet (Tromsø)
 Storvatnet – ein kleiner See im Mannfjordbotn-Naturreservat am Meeresarm Tysfjord.
 Storvatnet naturreservat in der norwegischen Kommune Steigen.